През 2006 г. се провежда поредното издание на Премиър лигата по снукър. Победител става Рони О'Съливан, който побеждава Джими Уайт във винала със 7 - 0 фрейма. Това е 3-та поредна титла на О'Съливан, след два успеха през 2005 г. (тогава се провеждат две издания на турнира – през пролетта и есента).

Резултати

Групова фаза 
21 септември – GL1, Глостър
Греъм Дот 4 - 2 Джими Уайт
Рони О'Съливан 5 - 1 Кен Дохърти

28 септември – The Hawth, Crawley
Дин Джънхуй 6 - 0 Стив Дейвис
Кен Дохърти 4 - 2 Джими Уайт

5 октомври – The Assembly Rooms, Дарби
Джими Уайт 5 - 1 Дин Джънхуй
Стив Дейвис 5 - 1 Стивън Хендри

12 октомври – Guildhall, Престън
Дин Джънхуй 4 - 2 Кен Дохърти
Рони О'Съливан 5 - 1 Джими Уайт

19 октомври – Grimsby Auditorium
Стивън Хендри 4 - 2 Кен Дохърти
Стив Дейвис 3 - 3 Джими Уайт

2 ноември – Plymouth Pavilions
Рони О'Съливан 4 - 2 Стив Дейвис
[[[Дин Джънхуй]] 4 - 2 Греъм Дот

9 ноември – Warwick Arts Centre, Ковънтри
Кен Дохърти 4 - 2 Греъм Дот
Джими Уайт 5 - 1 Стивън Хендри

16 ноември – SECC, Глазгоу
Греъм Дот 4 - 2 Стив Дейвис
Рони О'Съливан 4 - 2 Стивън Хендри

23 ноември – AECC, Абърдийн
Стив Дейвис 5 - 1 Кен Дохърти
Стивън Хендри 3 - 3 Дин Джънхуй
Рони О'Съливан 3 - 3 Греъм Дот

* Заради участието си на Азиатското първенство Дин Джънхуй не играе в полуфинала. Мястото му е заето от класиралия се на 5-о място в групата Стив Дейвис

Фаза на директна елиминация 

Премиър лига (снукър)